KJS est le moteur JavaScript/ECMAScript de l'environnement de bureau KDE, développé au départ pour le navigateur web Konqueror par Harri Porten en 2000.

Le , Maciej Stachowiak annonça sur une liste de diffusion qu'Apple distribuait JavaScriptCore, un framework pour Mac OS X basé sur KJS.

Références

Liens externes 
 Article sur JavaScript (ECMAScript) sur kde.org
 Moteur JavaScript OpenDarwin basé sur KJS

Logiciel sous licence libre
Logiciel pour Linux
KDE